Ловыгино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Ловыгино — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Ловыгино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.